AEGON Championships 2016 года — 114-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Лондоне (Великобритания) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2016 году турнир прошёл с 13 по 19 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
В турнире приняло участие четыре теннисиста из топ-10. Первым номером посева в одиночном турнире стал прошлогодний чемпион Энди Маррей (№ 2 в мире на тот момент), а вторым Станислас Вавринка (№ 5 в мире). Вавринка проиграл уже в первом матче и Фернандо Вердаско и из нижней части сетки в финал прошёл третий номер посева Милош Раонич (№ 9 в мире). В решающем матче Маррей одолел канадца в трёх сетах и в пятый раз выиграл титул, установив рекорд по количеству на местном турнире (до этого он побеждал в 2009, 2011, 2013 и 2015 годах).

В парном турнире также прошлогодние чемпионы смогли защитить свой титул. Французский дуэт Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер имели первый номер посева и в финале переиграли пару из квалификации Крис Гуччоне и Андре Са.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Энди Маррей обыграл  Милоша Раонича со счётом 6-7(5), 6-4, 6-3.
 Маррей выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 37-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Раонич сыграл 3-й одиночный финал в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфинал
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Р. Баутиста
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=64
| RD1-score01-3=7
| RD1-seed02=
| RD1-team02= С. Куэрри
| RD1-score02-1=62
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=61

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Д. Янг
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= В. Поспишил
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= И. Веселый
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=65
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Ж. Шарди
| RD1-score06-1=63
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=4

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Н. Кирьос
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= М. Раонич
| RD1-score08-1=65
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= Дж. Изнер
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=PR
| RD1-team10= Х. М. дель Потро
| RD1-score10-1=62
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Дж. Уорд
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Ж. Мюллер
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Б. Томич
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= К. Андерсон
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Ф. Вердаско
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= С. Вавринка
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=63
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Р. Баутиста
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Д. Янг
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=LL
| RD2-team03= И. Веселый
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=66
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= М. Раонич
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=7
| RD2-team05= Дж. Изнер
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=616
| RD2-score05-3=67
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Ж. Мюллер
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=7

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Б. Томич
| RD2-score07-1=62
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Ф. Вердаско
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=4

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= Р. Баутиста
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= М. Раонич
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Ж. Мюллер
| RD3-score03-1=65
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Б. Томич
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= М. Раонич
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Б. Томич 
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=
}}

 Финал 

 Парный турнир  Николя Маю и  Пьер-Юг Эрбер''' обыграли  Криса Гуччоне и  Андре Са со счётом 6-3, 7-6(5).
 Маю выиграл 5-й парный титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Эрбер выиграл 4-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 AEGON Championships
 Мировой тур ATP 2016 года
 Мировой тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2016 года
2016
2016 год в Лондоне